Druzhby kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kupola Druzhby, 
 Lake Druzhby, 

Robotskapade Antarktisförgreningar